L'expression Empire Awards 2001 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2001
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2002 et honora des films sortis en 2001 aux États-Unis